Die Tapejaridae sind eine Familie der Pterosauria, deren fossile Überreste in China, Brasilien, Marokko und Spanien gefunden wurden.

Die Tapejaridae werden in zwei Unterfamilien aufgeteilt: Die Tapejarinae mit den Gattungen Huaxiapterus, Sinopterus, Tapejara und Tupandactylus sowie die Thalassodrominae mit den Gattungen Thalassodromeus und Tupuxuara. Eine Studie von Lü et al. (2008) kam zu dem Schluss, dass die Thalassodrominae enger mit den Azhdarchidae als mit den Tapejaridae verwandt sind und fasste sie in einer eigenen Familie, den Tupuxuaridae, zusammen. Eine Studie von Martill & Naish (2006) wiederum ordnete die Thalassodrominae den Neoazhdarchia zu.

Hier die klassische Systematik mit Artenliste:
 Tapejaridae
 Tapejarinae
 Afrotapejara
 Caiuajara
 Eopteranodon
 Europejara
 Huaxiapterus
 Sinopterus
 Tapejara
 Tupandactylus
 Thalassodrominae
 Thalassodromeus
 Tupuxuara 

Mit einer Umordnung der Thalassodrominae wären die Tapejaridae paraphyletisch. Nachfolgend ein Kladogramm nach Martil & Naish (2006), das die Ausgliederung der Thalassodrominae favorisiert:

Einzelnachweise 
 

Flugsaurier
Pterosauria